Arno Lippmann (1890-1946) – zbrodniarz hitlerowski
 Gabriel Lippmann (1845-1921) – fizyk francuski 
 Julius Lippmann (1864-1934) – niemiecki polityk
 Karl Lippmann (1890-?) – zbrodniarz hitlerowski
 Walter Lippmann (1889-1974) – amerykański intelektualista pochodzenia żydowskiego; pisarz, polityk i myśliciel